Княжполь — название населённых пунктов:

Украина 
 Княжполь — село в Старосамборском районе Львовской области.
 Княжполь — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.